Neptune kan avse:

 Neptune City – en stad i Monmouth County, New Jersey, USA
 The Neptunes –  en musikproducentduo bestående av Pharrell Williams och Chad Hugo
 Sailor Neptune – en figur i Sailor Moon, se Sailor Neptunus
 Neptune – en fiktiv stad i TV-serien Veronica Mars
 Windows Neptune – en experimentell version av Microsoft Windows 
 Sega Neptune – en osläppt spelkonsol utvecklad av Sega
 HMS Neptune – ett brittiskt slagskepp
Neptune (musikgrupp) - ett hårdrocksband från Stockholm, Sverige

Se även 
 Neptunus (olika betydelser)
 Neptun